Sarbiewo ist der Name mehrerer Orte in Polen

 Sarbiewo (Zwierzyn), ein polnisches Dorf in der Gemeinde Zwierzyn, Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Woiwodschaft Lebus
 Sarbiewo (Baboszewo), ein polnisches Dorf in der Gemeinde Baboszewo, Powiat Płoński, Woiwodschaft Masowien

Siehe auch: Maciej Sarbiewski, aus der Familie Sarbiewski des Dorfes Sarbiewo (Woiwodschaft Masowien)